

Geografia 
 Francia
 Viellenave-d'Arthez – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Viellenave-de-Navarrenx – comune nella regione della Nuova Aquitania

 Bergouey-Viellenave – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Taron-Sadirac-Viellenave – comune nella regione della Nuova Aquitania